Вторые Ульдючи́ны () — посёлок в Приютненском районе Калмыкии, входит в состав Ульдючинского сельского муниципального образования.

Посёлок возник при железнодорожной станции Ульдючины, открытой в 1967 году

Население -

История 
Посёлок Вторые Ульдючины возник при железнодорожной станции Ульдючины, открытой в 1967 году.
В 1969 году при станции открыт фельдшерский пункт.

Физико-географическая характеристика 

Посёлок расположен на севере центральной части Кумо-Манычской низменности, в востоку от урочища лиман Большая Киндя. Рельеф местности равнинный, осложённый формами мезо- и микрорельефа (курганы, бугорки, западины, ложбины). Почвенный покров формируют светло-каштановые солонцеватые и солончаковые почвы и солонцы (автоморфные)

По автомобильным дорогам расстояние до столицы Калмыкии города Элиста составляет 51 км, до районного центра села Приютное - 26 км, до административного центра сельского поселения посёлка Ульдючины - 5,8 км.

Как и для всего Приютненского района для Вторых Ульдючин характерен умеренный континентальный климат (согласно классификации климатов Кёппена  — Dfa), с жарким и засушливым летом и относительно холодной и малоснежной зимой.
Часовой пояс

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года большинство населения посёлка составляли русские (41 %)

Примечания 

Населённые пункты Приютненского района